Die Liste der Premierminister von Tasmanien verzeichnet die Ministerpräsidenten (engl. premier) des australischen Bundesstaates Tasmanien.

Liste

Weblinks 

 Premiers of Tasmania

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Tasmanien

Tasmanien
!Liste